Unter Styrax (oder Stirax, auch Storax) versteht man

 den wissenschaftlichen Gattungsnamen der Storaxbäume
 Benzoe, das Harz einiger Storaxbäume
 ein Harz zum Räuchern, siehe Styrax (Räucherwerk)
 insbesondere als Styrax calamita das Harz des Amberbaums, siehe Orientalischer Amberbaum

Siehe auch:
 Storax